Waddy peut désigner :

Patronymie 

 John L. Waddy (1920-2020), militaire britannique ;
 John Lloyd Waddy (1916-1987), pilote de chasse et homme politique australien

Toponymie 
 Waddy, dans l'État du Kentucky aux États-Unis.